Маккаммон — фамилия. Известные носители:
 Маккаммон, Марк (род. 1976) — барбадосский футболист. Нападающий сборной Барбадоса и клуба Первой английской лиги «Джиллингем».
 Маккаммон, Роберт (род. 1952) — американский писатель в жанре ужасов.